Pipitea est une banlieue de la capitale : la cité de Wellington, située dans la région de Wellington dans le sud de l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Population 
Elle avait une population de  en 2018.

Situation 

La nouvelle banlieue de Pipitea fut créée et ses limites furent fixées lors d’une réunion pleinière du Conseil de la cité de Wellington, qui s’est tenue le .
Après cela, le changement de nom de la banlieue a du recevoir le consentement ultérieur du «New Zealand Geographic Board ».
Le  territoire comporte les sites du Pā de Pipitea et de Old St Paul sur le côté intérieur de « Thorndon Quay », mais aussi les terres mises en valeur à l’est et au sud de Thorndon Quay et Hutt Road, à partir de la ligne de côte allant de Kaiwharawhara à Whitmore Street et en particulier:le centre du Gouvernement limité par Kate Sheppard Place (autrefois Sydney Street East), Hill Street, Sydney Street West, Bowen Street et les terres ainsi récupérées sur la mer.

Économie

Vente au détail 
Le centre commercial de la Porte d’entrée de la Capitale, rassemble , incluant .

Voir aussi 

Liste des villes de Nouvelle-Zélande

Notes et références 

Banlieue de Wellington City